Rîșcani se poate referi la:

 Rîșcani, oraș în Republica Moldova
 Raionul Rîșcani, raion în Republica Moldova
 Sectorul Rîșcani din Chișinău

Vezi și 
 Rășcani (dezambiguizare)
 Râșca (dezambiguizare)

Toponime românești